Miejscowości w Australii:
 Manilla – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w USA:
 Manilla – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Manilla – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
Gminy w USA:
 Manilla (ang. Manilla Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier